Les frères Johannot, artistes français :
 Charles Johannot (1789-1824), graveur français ;
 Alfred Johannot (1800-1837), peintre et graveur français ;
 Tony Johannot (1803-1852), peintre et graveur français ;

 Jean-Joseph Johannot (1748-1829), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Johannot (1740-1795), homme politique français.